Колонија ла Пуерта има више значења:

 Колонија ла Пуерта (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Колонија ла Пуерта (Алмолоја дел Рио), насеље у савезној држави Мексико у Мексику